Coal Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Coal Butte (Colorado)	
 Coal Butte (Burleigh County, North Dakota)	
 Coal Butte (Emmons County, North Dakota)	
 Coal Butte (Wyoming)